Сельское поселение Шестаковское — сельское поселение, существовавшее в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области до 1 апреля 2013 года.
Центр — село Кильченга.

Население по данным переписи 2010 года — 404 человека, оценка на 1 января 2012 года — 388 человек.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Шестаковский сельсовет входили 29 населённых пунктов.

В 2001 году была упразднена деревня Огрызково.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образовано Шестаковское сельское поселение, в состав которого вошёл Шестаковский сельсовет.

1 апреля 2013 года Шестаковское сельское поселение вошло в состав Кичменгского сельского поселения.

География 
Располагалось на севере района. Граничило:
 на западе с Кичменгским сельским поселением,
 на юго-западе с Погосским сельским поселением,
 на юго-востоке с Енангским сельским поселением,
 на северо-востоке с Кировской областью,
 на севере с Верхнешарденгским сельским поселением Великоустюгского района.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили 28 населённых пунктов, в том числе
27 деревень,
1 село.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Кичменгско-Городецкого района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году